Liste der Länderspiele der deutschen Handballnationalmannschaft steht für:
 Liste der Länderspiele der deutschen Männer-Handballnationalmannschaft
 Liste der Länderspiele der deutschen Frauen-Handballnationalmannschaft